Joan de Serrallonga: Militar del s.XV.
 Joan Sala àlies, Joan de Serrallonga: Bandoler de finals del s.XVI i principis del XVII.
 Don Joan de Serrallonga, drama líric de Víctor Balaguer amb música d'Enric Morera.